Abominación puede hacer referencia a:
 Una abominación, un concepto bíblico y teológico.

Además, en literatura y otras artes, puede referirse a:
 Abominación, un personaje de cómic.
 Abominación, un concepto de la serie de novelas Dune.
 Abominación, un concepto del juego de rol Dungeons & Dragons.

Enlaces externos